Села:
 Індустріальне — колишня назва села Півневе (Луганська область, Кремінський район)
 Індустріальне — колишня назва села Братське (Херсонська область, Голопристанський район)